День рождения Алисы:
 День рождения Алисы — повесть Кира Булычёва об Алисе Селезнёвой
 День рождения Алисы — российский полнометражный мультипликационный фильм по одноименной повести.